

Localidades
Comunas
Linthal (França)
Linthal (Suíça)

Desambiguações de topônimos